Jan Widacki – polski prawnik i dyplomata
 Stanisław Widacki – polski samorządowiec, działacz społeczny, polityk
 Wojciech Widacki – profesor, geograf